

Informatica 
 Profilo UML – estensione del linguaggio di modellazione a oggetti UML
 Profilo utente – insieme di dati relativi ad un utente di un sistema informatico
 Profilo utente  – profilo utente utilizzato dal sistema operativo Microsoft Windows

Altro 
 Profilo alare – in aeronautica, sezione di un'ala condotta secondo un piano verticale e parallelo alla mezzeria dell'ala stessa
 Profilo ICC – insieme di dati che descrivono il modo in cui i colori sono rappresentati numericamente 
 Profilo pedologico – scavo eseguito per mettere a giorno un suolo per lo studio della sua composizione
Profilo – gruppo di esami di laboratorio
 Profilo – dipinto di Renato Guttuso

Pagine correlate 
Profilazione
Profili